Ilmenau kan avse:

Tyskland

Thüringen
Ilmenau – en stad i distriktet Ilm-Kreis
 Kreis Ilmenau – ett historiskt distrikt, mellan 1952 och 1994

Niedersachsen
 Ilmenau (Niedersachsen) – ett kommunförbund i distriktet Lüneburg
Ilmenau (flod) – en flod